Алексий Комнин Палеолог (; ; † 1203 в Константинопол) е византийски благородник, деспот на Византия, от 1199 г. до смъртта си престолонаследник на византийския император Алексий III Ангел (упр. 1195 – 1203).

Син е на Георги Комнин Дука Палеолог, севаст, пансеваст и велик етериарх, който през 1166 г. участва в църковния събор в Константинопол, който от своя страна е внук на Георги Палеолог – един от генералите на Алексий I Комнин. Бабата на Алексий е Анна Дукина (* 1068; † 1110/18 – 1135), сестра на императрица Ирина Дукина. Чрез Анна Дукина Алексий Палеолог се пада роднина на Комнините.

Алексий се жени за жена с неизвестно име, дъщеря на Михаил Таронит. От 1195 г. той носи титлата севастократор. Около 1198 г. император Алексий III Ангел, който няма мъжки наследник, го определя за съпруг на дъщеря си Ирина, вдовицата на Андроник Кондостефан, и го принуждава да се разведе с първата си съпруга. През лятото на 1199 г. Ирина и Алексий Палеолог се женят много тържествено: Ирина носи червени обувки и получава титлата василиса, а Алексий получава титлата деспот и става престолонаследник. Едновременно по-малката сестра на Ирина, също овдовялата Анна Ангелина, е омъжена за Теодор Ласкарис, основател на Никейската империя.

По-късно зетьовете са изпратени с Мануил Камица да се бият срещу българския узурпатор Иванко в Тракия.

През пролетта 1200 г. Алексий III го изпраща да се срещне с въстаника Иванко, който е заловен и убит в императорския лагер. През пролетта същата година Алексий Палеолог потушава в Константинопол въстание против Йоан Лагос, командир на преторианците.

През юли 1200 или 1201 г. Алексий Палеолог участва в подчиняването на узурпатора Йоан Комнин Дебелия, който е заловен и обезглавен.

През февруари 1201 или 1202 г. Алексий е ранен, когато при земетресение императорската палатка се събаря. Още през лятото същата година той води успешен поход в Родопите против въстаналия управител Йоан Спиридонак (от пр. 1201 г. управител на Смолян), когото принуждава да избяга в двора на българския цар Калоян.

Алексий Палеолог умира от естествена смърт още доста млад през 1203 г.

Фамилия 
Алексий се жени втори път 1199 г. за Ирина Комнина Ангелина, вдовица на Андроник Кондостефан, най-възрастната дъщеря на византийския император Алексий III Ангел и Ефросина Дукина Каматирина. Те имат дъщеря: 
 Теодора Ангелина Палеологина (* ок. 1200; † като монахиня Теодосия), омъжена 1216 г. за великия доместик Андроник Комнин Палеолог (* ок. 1190; † 1248/1252), родители на византийския император Михаил VIII Палеолог

Родословие

Литература 
 Георги Акрополит 5 (ed. Peter Wirth, übers. Wilhelm Blum, Bibliothek der griechischen Literatur (BGL), Bd. 28, 1989)
 Никита Хониат 508 – 509; 526 – 528 (ed. Jan-Louis van Dieten, Corpus Fontium Historiae Byzantinae (CFHB) Ser. Berol. Bd. 11, 1975)
 Theodoros Skutariotes 450 (ed. Konstantin Sathas, Bibliotheca Graeca Medii Aevi (BGMAE), Bd. 7, 1892, 1972)

Източници

Външни препратки 
 Alexios Komnenos Palaiologos, Prosopography of the Byzantine World

Византийски военачалници
Деспоти
Палеолози
Комнини
Византийци
Родени през 12 век
Починали през 1203 година